Gökçe bezeichnet:

 Gökçe (Beytüşşebap), Ortschaft in der Türkei
 Gökçe (Kızıltepe), Ortschaft in der Türkei

 Gökçe (Name), einen türkischen Vor- und Familiennamen